topolówka (Chrysomela populi) – gatunek chrząszcza
 Topolówka – popularna nazwa jednego z gdańskich liceów